Gelbaugentaube steht für folgende Taubenarten:

 Columba arquatrix aus der Unterfamilie Columbinae der Gattung der Feldtauben, siehe Oliventaube
 Columba eversmanni aus der Gattung der Feldtauben, siehe Ufertaube